Marie Amachoukeli, réalisatrice française ;
 Guy Amachoukeli, connu comme Goudji, sculpteur et un orfèvre franco-géorgien ;
 Vassil Amachoukéli, cinéaste géorgien.